een begraafplaats
 een verzorgingsplaats, plaats aan de snelweg om naast het tanken even uit te blazen
 De Rustplaats, voormalig waterschap in de provincie Groningen